Eddig az Ausztrál Királyi Haditengerészet két hajója viselte a HMAS Vampire nevet:

Az első Vampire egy 1917. május 21-én vízre bocsátott, V osztályú romboló volt, mely eredetileg HMS Vampire néven, a Brit Királyi Haditengerészetnél szolgált az első világháborúban. 1933-ban a hajó az Ausztrál Királyi Haditengerészethez került, ahol a HMAS Vampire nevet kapta. A hajó részt vett a második világháborúban is. A hajó 1942. április 9-én, egy japán légitámadás következtében süllyedt el Ceylon partjainál.
A második Vampire egy 1956. október 10-én vízre bocsátott Daring-osztályú romboló volt. A hajót 1986-ban kivonták a haderendből, és múzeumhajóvá alakították